! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 132001–132100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 132101–132200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 132201–132300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 132301–132400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 132401–132500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 132501–132600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 132601–132700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 132701–132800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 132801–132900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 132901–133000 [ editare]

Lista planetelor minore (132001-133000)